Уанимаро има више значења:

 Општина Уанимаро (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уанимаро (Уанимаро, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уанимаро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Уанимаро, План де Ајала (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику